Tien torens diep (boek)
 Tien torens diep (televisieserie)